Tommy Taylor peut désigner :
 Tommy Taylor (1932-1958), footballeur international anglais ;
  (1951-), footballeur anglais ;
  (1991-), joueur international anglais de rugby à XV.